Родриго Доурадо Кунья (; ) — бразильский футболист, полузащитник и капитан клуба «Интернасьонал».

Биография 
В 2006 году начал молодёжную карьеру в «Интернасьонале». 26 января дебютировал за основную команду в матче Лиги Гаушу против «Керамики» (1:2). Дебют в Серии A состоялся 16 сентября того же года в матче против «Спорта Ресифи» (2:2). Дебют в Кубке Либертадорес состоялся 16 апреля 2015 года в матче против «Универсидад де Чили» (4:0).

Включён в состав олимпийской сборной Бразилии на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро.

Статистика

Достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2015, 2016
  Вице-чемпион Бразилии (1): 2020
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2019
  Олимпийский чемпион (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Интернасьонала» 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года